Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Saskatchewan”
 Pierwszy HMCS „Saskatchewan” (H70) był niszczycielem z okresu II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Saskatchewan” (DDE 262) był niszczycielem typu Mackenzie z okresu zimnej wojny.
 Trzeci HMCS „Saskatchewan” miał być okrętem podwodnym typu Canada, ale projekt anulowano w roku 1989.

Bibliografia 
 

Saskatchewan